Diego Núñez de Avendaño – viceré del Perù
 Pedro de Avendaño – esploratore spagnolo

Pagine correlate
Avendaño